

серія художніх фільмів 
 Добийся успіху (, 2000) — спортивна комедія про змагання університетських груп підтримки.
 Добийся успіху знову (, 2004) — спортивна комедія про змагання університетських груп підтримки.
 Добийся успіху 3: Все або нічого (, 2006) — спортивна комедія про змагання університетських груп підтримки.
 Добийся успіху: Все за перемогу (, 2007) — спортивна комедія про змагання університетських груп підтримки.